Национальный чемпионат I 1996/1997 () — 95-й сезон чемпионата Венгрии по футболу. Он начался 10 августа 1996 года и закончился 28 мая 1997 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1996/1997
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1996 году
Спорт в Венгрии в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997